Die Saison 1996/97 war die 52. reguläre Saison der International Hockey League. Während der regulären Saison bestritten die 19 Teams jeweils 82 Spiele. In den Play-offs setzten sich die Detroit Vipers durch und gewannen den ersten Turner Cup in ihrer Vereinsgeschichte.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die San Francisco Spiders stellten den Spielbetrieb ein.
 Die Grand Rapids Griffins wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Atlanta Knights wurden nach Quebec City, Québec, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Rafales de Québec.
 Die Los Angeles Ice Dogs wurden nach Long Beach, Kalifornien, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Long Beach Ice Dogs.
 Die Minnesota Moose wurden nach Winnipeg, Manitoba, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Manitoba Moose.
 Die Peoria Rivermen wurden nach San Antonio, Texas, umgesiedelt und änderten ihren Namen in San Antonio Dragons.

Reguläre Saison

Abschlusstabelle 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Turner-Cup-Playoffs

Vergebene Trophäen

Mannschaftstrophäen

Individuelle Trophäen

Weblinks 
 Saison 1996/97 auf hockeydb.com (englisch)

1996/97
Eishockeysaison 1996/97